Salvaterrensi – abitanti di Salvaterra (Brasile)
Salvaterrensi – abitanti di Salvaterra de Miño